Николай Иванович Глушков:
 Глушков, Николай Иванович (1856—?) — революционер-народник, подсудимый на процессе 193-х.
 Глушков, Николай Иванович (род. 1923) — советский и российский филолог-шолоховед